Новокатериновка — название населённых пунктов на Украине:
 Новокатериновка — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Новокатериновка — село в Веселиновском районе Николаевской области.